El topónimo Raška puede referirse a cualquiera de los siguientes:

 Lugares:
 Raška: Un estado medieval serbio.
 Distrito de Raška: Uno de los 18 distritos en que está dividida Serbia Central.
 Raška (Serbia): Una ciudad de Serbia, situada en el distrito anterior.
 Raška (región): Una región natural y geográfica en Serbia Central.
 Accidentes geográficos:
 Río Raška: Un río al suroeste de Serbia, de 60 km de longitud.
 Personas:
 Jiří Raška: Un esquiador checoslovaco de los años 60-70.